Margarita de Dampierre (Male, 13 de abril de 1350-Arrás, 21 de marzo de 1405). Fue la última condesa de Flandes de la Casa de Dampierre, así como condesa de Artois, Borgoña y Rethel (como Margarita II). Por matrimonio era duquesa de Borgoña.

Vida 
Margarita fue la única hija sobreviviente y heredera del Conde Luis II de Flandes, conde de Flandes, Rethel y Nevers (1346-1384) y Margarita de Brabante (1323-1380), segunda hija de Juan III de Brabante.

Matrimonios e hijos 
El 21 de marzo de 1356 se casó con Felipe de Rouvres (1346-1361), duque de Borgoña, nieto y heredero de Odo IV. Felipe fue conde de Borgoña y Artois (1347-1361), duque de Borgoña (1350-1361) y se convirtió en conde de Auvernia y Boulogne (1360-1361); pero la prematura muerte de éste por un accidente de equitación, el 21 de noviembre de 1361, lo impidió.

Después de esto, para la heredera del ducado de Borgoña se acuerda su matrimonio con Felipe el Atrevido (1342-1404), hijo del rey Juan II de Francia, que se celebra en Gante el 19 de junio de 1369,  y del que son hijos los siguientes:

 Juan Sin Miedo, duque de Borgoña, (nacido el 28 de mayo de 1371 en Dijon, asesinado el 10 de septiembre de 1419 cerca del puente de Montereau).
 Carlos (nacido en marzo de 1372, muerto el 13 de julio de 1373). 
 Margarita (nacida en octubre de 1374, muerta el 8 de marzo de 1441), casada el 12 de abril de 1385 con Guillermo IV de Baviera, conde de Hainaut, de Holanda y de Zelandia. 
 Catalina (nacida en 1378, muerta el 26 de enero de 1426); casada el 15 de agosto de 1393 con Leopoldo IV, duque de Austria.
 Bona (nacida en 1379 y muerta el 10 de septiembre de 1399); desposada con Juan de Borbón, hijo de Luis II, duque de Borbón.
 María (nacida en agosto de 1380, muerta el 6 de octubre de 1428); casada en mayo de 1401 con Amadeo VIII, conde de Saboya.
 Antonio (nacido en 1384, muerto en la batalla de Azincourt, el 25 de octubre de 1415), conde de Rethel, luego duque de Brabante.
 Felipe (nacido en octubre de 1389, muerto en la batalla de Azincourt, el 25 de octubre de 1415), convertido en 1404, por la renuncia de sus hermanos Juan y Antonio, en conde de Nevers y de Rethel.

La muerte de su padre en 1384 la convirtió en condesa palatina de Borgoña y en condesa de Artois, Flandes, Rethel y Nevers, y de esta forma en poseedora de importantes Estados dentro de los Países Bajos y en el norte de Francia. Estos territorios pasarían a formar parte del Ducado de Borgoña por su matrimonio con Felipe de Valois.

Felipe murió en 1404 y Margarita al año siguiente, murió a los 54 años después de una intensa vida. Fue enterrada en la capilla de Nuestra Señora de la iglesia de San Pedro, en Lille. Con su muerte, la Casa de Dampierre llegó a su fin y el condado de Flandes perdió su (relativa) independencia frente a Borgoña. Estuvo bajo el gobierno de su hijo, Juan el Bueno, y más tarde a la Casa de Habsburgo.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Casa de Dampierre
Condes de Flandes (casa de Dampierre)
Casa Condal Palatina de Borgoña
Condes de Flandes
Condes de Borgoña del siglo XIV
Duquesas consortes de Borgoña (con los Valois)
Condes de Flandes del siglo XIV
Condesas de Francia del siglo XIV
Condesas de Francia del siglo XV